Тро́ттер (Trotter) — фамилия.

 Троттер, Алессандро (1874—1967) — итальянский миколог.
 Троттер, Брок (род. 1987) — канадский хоккеист.
 Троттер, Диди (род. 1982) — американская легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка.
 Троттер, Оби (род. 1984) — американский баскетболист.
 Троттер, Стив (1963—2022) — американский каскадёр-любитель.
 Троттер, Уилфред (1872—1939) — британский нейрохирург.
 Троттер, Хейл (1931—2022) — канадский и американский математик.

Другое 

 Барри Троттер — серия романов.